Vitello – il piccolo della Vacca, animale
  Vitello di mare – pesce
 Vitello, più noto come Witelo – scienziato del XIII secolo
 Vitello – sinonimo di tuorlo, parte interna dell'uovo
 Corno Vitello – montagna delle Alpi
 Il Vitello – isola dell'Italia

Pagine correlate 
 Vitelli
 Vitellio (disambigua)

Altri progetti